Список мостов через Рейн—Ваал—Бовен-Мерведе—Норд—Ньиве-Маас

Ссылки 
 Сайт "Рейнские мосты"
 Сайт о Рейнских мостах 

Мосты Швейцарии
Мосты Франции
Мосты Германии
Мосты Нидерландов

Рейн
Мост